Прокшино:

 «Прокшино» — станция Сокольнической линии Московского метрополитена.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Прокшино — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Прокшино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Прокшино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Прокшино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Прокшино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Прокшино (до 2014 года Прокошино) — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Прокшино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Прокшино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Прокшино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Прокшино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Прокшино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Прокшино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Прокшино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.